Beeskow steht für

 eine Stadt des Landkreises Oder-Spree in Brandenburg, Deutschland, siehe Beeskow
 Herrschaft Beeskow
 Amt Beeskow, hochstiftisch-lebusisches, dann kurfürstlich-brandenburgisches, später königlich preußisches Domänenamt, das mit dem Erwerb der Herrschaft Beeskow 1518 durch das Bistum Lebus gebildet wurde
 Kreis Beeskow, ein Landkreis im Bezirk Frankfurt (Oder) der DDR
 Landkreis Beeskow, von 1990 bis 1993 bestehender Nachfolger des Kreis Beeskow im Land Brandenburg
 Beeskower Platte, eine Hochfläche im Landkreis Oder-Spree, Brandenburg

Familienname:

 Hans-Joachim Beeskow (1946–2021), deutscher evangelischer Theologe sowie Kirchen- und Kunsthistoriker
 Johannes Beeskow (1911–2005), deutscher Karosseriebauer

Siehe auch:
 Beskow